Фамилисте́р — название ассоциации рабочих, основанной в конце XIX века во Франции и Бельгии Жан-Батистом Годеном на принципах Шарля Фурье:

 фамилистер в Гизе — жилой комплекс в городе Гиз на севере Франции;
 фамилистер в Лакене — близ Брюсселя в Бельгии.